Gyrotaenia är ett släkte av nässelväxter. Gyrotaenia ingår i familjen nässelväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nässelväxter
Gyrotaenia